Myslík nebo Myslíková je příjmení, jež má více nositelů:

 Členové rodu Myslíků z Hyršova:
 Adam Myslík z Hyršova, na Radlici a v Košířích (1520 – 1581) – měšťan Nového Města pražského, rada při soudu purkrabském v Praze, roku 1553 přijatý do vladyckého stavu
 Zikmund Jan Myslík z Hyršova († 3. listopadu 1666 Pacov) – generál za třicetileté války, roku 1639 povýšený do panského stavu
 Josef Václav Myslík-Hyršovský (1. června 1879 Přelouč – 9. listopadu 1952) – středoškolský profesor, zakladatel Radiozávodů Přelouč (později Zenit, Radiotechna, Tesla Přelouč)

 Antonín Myslík (3. září 1933 Humpolec – 19. února 1983 Praha) – hudební skladatel
 Vladimír Myslík (* 1978) – český fotbalista
 Julius Myslík (1877–1938) – novinář, básník a představitel Volné myšlenky

Přechýlená podoba
 Lucie Myslíková – skautka
 Míla Myslíková – česká herečka
 Renata Myslíková – česká novinářka